Kontiguität (lat. contiguus: berührend, angrenzend) steht für:

 Kontiguität (Geoinformatik), zwei Flächen, die einander (räumlich) berühren
 Kontiguität (Informationstechnik), Umgebung einer Entität, in der weitere Identitäten logisch bestimmt oder z. B. funktechnisch detektiert (entdeckt) werden
 Kontiguität (Linguistik), textkonstituierende Relation zwischen Lexemen, die der gleichen semantischen Ebene angehören
 Kontiguität (Medizin), Ausbreitung eines Tumors durch Kontakt
 Kontiguität (Philosophie), Beziehung zwischen zwei Ereignissen oder Gegenständen, die räumlich und zeitlich unmittelbar benachbart sind
 Kontiguität (Wahrscheinlichkeitstheorie), mathematische Eigenschaft zweier Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen
 Kontiguitätstheorie, in der Psychologie/Lerntheorie/Verhaltensmodifikation das Zusammentreffen von Reiz und Verhalten, das dazu führt, dass das Verhalten erneut gezeigt wird, wenn der Reiz erneut auftritt

Siehe auch:
 Kontingenz – weitere BKL